13-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 12 липня 2003 року по 19 червня 2004 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Перша ліга 

|}

Друга ліга

Група А 

|}

Група Б 

|}

Команда «Водник» (Миколаїв) знялася із змагання після першого кола, в решті матчів їй зараховано технічні поразки.

Група В 

|}

Команда «Електрон» (Ромни) знялася із змагання після 21-го туру, а команда «Арсенал-2» (Київ) — після 26-го туру. В решті матчів їм зараховано технічні поразки.

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 13-й чемпионат Украины-2003/04 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2003–2004 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XIII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2003 у футболі
2004 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2003 в українському спорті
2004 в українському спорті